Szendrői vár középkori erődítmény a szerbiai Szendrő városában.
 Szendrői vár (Borsod vármegye) Borsod vármegye legjelentősebb erődítmény-együttese a 16. és a 17. században.

Jegyzetek